Limestone (engl. für Kalkstein) ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Limestone (Arkansas)
 Limestone (Florida)
 Limestone (Illinois)
 Limestone (Kentucky)
 Limestone (Maine)
 Limestone (Michigan)
 Limestone (Montana)
 Limestone (New York)
 Limestone (Ohio)
 Limestone (Oklahoma)
 Limestone (Pennsylvania)
 Limestone (South Carolina)
 Limestone (Tennessee)
 Limestone (West Virginia)
 Limestone Acres (Delaware)
 Limestone City (Ohio)
 Limestone Cove (Tennessee)
 Limestone Creek (Florida)
 Limestone Gap (Delaware)
 Limestone Gap (Oklahoma)
 Limestone Junction (Washington)
 Limestone Springs (Kentucky)
 Limestone Loring Air Force Base (IATA-Code LIZ), Maine

in Kanada:
 Limestone (New Brunswick)

Sonstiges:
 Limestone Valley, Tal auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Redwall Limestone, Formation des Unterkarbons im Grand Canyon Arizonas, USA

Siehe auch:
 Limestone County